Хейворд, Джимми (род. 1970) — канадско-американский кинорежиссёр, сценариста и аниматор.
 Хэйворд, Сьюзен (1917—1975) — американская актриса.
 Хейворд, Тони (род. 1957) — британский предприниматель, занимался поиском и добычей нефти и газа.
 Хейворд, Ферд (1911—1988) — канадский легкоатлет.

См. также 
 Хейвард
 Хэйуорд